«Тарзан — тигр» — это сериал компании Universal по мотивам романа Эдгара Райса Берроуза «Тарзан и сокровища Опара». Одно время фильм считался утерянным, однако была найдена одна копия фильма, и сейчас сериал доступен на DVD или для скачивания в сети Интернет.

Сюжет 
Лорд Грейсток возвращается в Африку с женой леди Джейн и другом Альбертом Верпером. Он нуждается в сокровищах Опара, чтобы обеспечить себе жизнь в Англии. Хранительница золота влюбляется в Тарзана, а леди Джейн похищают.

В ролях 
 Фрэнк Мэррилл — Тарзан. В этом сериале он впервые заговорил. Вернее, закричал: озвучен только его крик. Трюки в исполнении Мэрилла стали классическими для Тарзана. 
 Натали Кингстон — леди Джейн, «девушка, променявшая роскошную жизнь в Лондоне на жизнь в джунглях с Тарзаном»
 Ал Фергюсон — Альберт Верпер
 Киту — жрица Солнца Лэ'', влюбившаяся в Тарзана. Киту была танцовщицей и актрисой индийского и смешанного европейского происхождения из Британской Индии, или, возможно, с Маврикия.

Примечания

Ссылки 

 ERBzine review of Tarzan the Tiger

Просмотр и скачивание в Архиве Интернета 
 1-7 серии
 8-15 серии

Фильмы о Тарзане
Киносериалы Universal Pictures
Киносериалы
Фильмы-сиквелы
Фильмы о мести
Экранизации литературных произведений
Чёрно-белые фильмы США
Немые фильмы США
Приключенческие фильмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1929 года
Фильмы о заключённых
Найденные фильмы